Берт Хеллер (нем. Bert Heller, Алоис Йозеф Хуберт Хеллер, официально с 1964 года — Берт Хеллер) (30 марта 1912 года, Хаарен (Аахен) — 29 апреля 1970 года, Берлин) — немецкий художник, ректор художественной школы Берлин-Вайсензее. Он был наиболее известен своими портретами, плакатами и мозаиками.

Биография 
После обучения в Ахенской школе прикладных искусств с 1927 по 1930 год (в том числе у Антона Вендлинга и Джордана-Бозена) Хуберт Хеллер отправился в учебные поездки в Голландию, Бельгию и Австрию и работал как свободный художник в Лоренсберге. Он создал несколько выдающихся фресок.

В 1933 году в Германии сменился режим — к власти пришли нацисты. В 1940—1942 годы Хеллер учился в Художественной академии в Мюнхене у Германа Каспара. В том же году он вступил в НСДАП.

В последние годы войны он получал заказы на произведения искусства в связи с некоторыми архитектурными проектами, востребованными в то время.

После Второй мировой войны он с 1946 по 1950 год преподавал в художественной школе в Вернигероде. В этот период он также создавал настенные и настольные изображения и рисунки. В 1949 году на территории Германии были образованы два государства— ФРГ и ГДР. Проживавший на территории ГДР Хеллер присоединился к правящей партии (СЕПГ).

С 1950 по 1953 год был студентом у Генриха Эмзена в Академии художеств (Берлин). После учёбы в академии художеств он получил звание профессора живописи в университете изящных искусств и прикладного искусства Берлин-Вайсензее, где он был ректором с 1956 по 1958 год.

В 1954 году Хеллер отправился в учебную поездку в Китайскую Народную Республику и в Париж в 1955 году. В 1955 году в Немецкой академии художеств в Берлине состоялась выставка, посвященная Китаю (вместе с Бернхардом Кречмаром, Вернером Клемке, Харальдом Мецкесом и Фрицем Кремером).

Период ректорства Хеллера внезапно закончился его увольнением: позже было высказано предположение, что он вступил в ссору с властями, поддержав критику студентов «простой набивки учебной программы, не оставляющей места для независимого исследовательского выбора и идей», по словам историка Хильтруд Эберт. «Он боролся с умственной ограниченностью в академии и восстал против единообразия».
Назначение Хеллера на высшую должность в академии произошло вслед за «политической оттепелью», объявленной в 1955 году, но его увольнение двумя годами позже стало показателем того, что оттепель сильно ограничена непреходящими требованиями партии.

С 1958 года до своей смерти в 1970 году Берт Хеллер работал художником-фрилансером в Берлине. Он никогда официально не подвергался гонениям, а в 1963 году ему было разрешено посетить Китай с ознакомительной поездкой.

С 1965 года он был членом Немецкой академии художеств в Берлине и первым из бывших студентов магистратуры AdK, который впоследствии стал постоянным её членом.

Берт Хеллер —автор рисунков и картин, мозаичных панно, фресок. Он иллюстрировал книги не только немецких авторов, но и Шекспира, Мухтара Ауэзова, индийские сказки, карело-финский эпос «Калевала» и др.

С 1958 года до своей смерти в 1970 году Берт Хеллер работал внештатным сотрудником в Берлин-Шпиндлерсфельде.

Награды 
 1964: Национальная премия ГДР.
 1963: Художественная премия ФДГБ
 1951: Национальная премия ГДР III. Класс по оформлению выставок и оформлению мирового фестиваля

Работы 
Картины

•	1947 г. Собиратель древесины

•	1947 Brockenschmiede (Трифтонг)

•	1947 Строительство ратуши Вернигероде

•	1947 Замок Хонштайн

•	1947 Флориан Гейер

•	1948 Добрый самаритянин

•	1948 Ратуша в Вернигероде

•	1950 Вернер Хинц в роли Мефисто

•	1951 Хелен Вайгель

•	1951 полуакт Тото

•	1951 Томас Мюнцер

•	1952 Гаврош

•	1952 Портрет проф. Йоханнес Строукс

•	1953 Портрет писателя Фрица Эрпенбека

•	1954 моя мама

•	1954 Игра ребенка

•	Строительная площадка 1954 года в Пекине

•	Портретный этюд 1955 года Курта Мецига

•	1955 Тайвань

•	1955/56 Портрет Бертольда Брехта

•	1957 Портрет Вильгельма Пика

•	1957 Майкл Колхас, триптих

•	1957 Мастер Эмсен

•	1958 Портрет Ханса Эйслера

•	1958 Портрет Эдуарда фон Винтерштейна

•	1959 Портрет проф. Герман Хензельманн

•	1959 Портрет проф. Отто Нагель

•	1959 Густав-Адольф Шур и мальчики

•	1959 Портрет моих детей с Каспером и трактором

•	1960 Adieu башня из слоновой кости

•	1961 Портрет профессора Йозефа Кайзера

•	1963 Два от ВЭБа цветок белые

•	1964 г. Девушка в душевой (Бригада М.)

•	1964 Портрет Отто Гротеволя

•	1965 Портрет Гизелы Мэй

•	1965 Портрет Арнольда Цвейга

•	1966 Портрет проф. Д — р hc Walter Friedrich (биофизик)

•	1966 композитор Вильгельм Ниф

•	1967 Портрет Арама Хачатуряна

•	1967 Портрет проф. Ф. К. Каул

•	1967 Портрет Галины Улановой

•	1968 Портрет Габриэле Зейферт

•	1969 Портрет профессора доктора наук Манфреда фон Арденна и др.

Рисунки

•	1948 Анна Зегерс

•	1948 Жанна д’Арк

•	1952 г. Освобожден в 1945 г.

•	1957 Эрнст Буш — Галилей

Постеры фильмов

•	1954 Эрнст Тельманн — сын своего класса

•	1956 Томас Мюнцер — фильм о немецкой истории

•	1957 Салемские ведьмы (охота на ведьм, название ФРГ)

•	1958 Бедный

Примечания